Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1970 — 38-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стало жодинское «Торпедо».

Первая группа 

 Команда «Колос» из Пинского района была снята с чемпионата после пяти туров в связи с неявкой на матч.

Вторая группа

Западная зона

Восточная зона

Ссылки 
 RSSSF
 Первая группа на kick-off.by
 Вторая группа на kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1970 году
1970 год в Белоруссии
Чемпионат Белорусской ССР по футболу